amerykańskie okręty podwodne typu R – okręty podwodne z okresu I i II wojny światowej
 brytyjskie okręty podwodne typu R – myśliwskie okręty podwodne z okresu I wojny światowej
 włoskie okręty podwodne typu R – podwodne łamacze blokady z okresu II wojny światowej
Zobacz też:
 okręty podwodne typu Rainbow – brytyjskie okręty podwodne znane także jako typu R